Jaroslav Soukup (né en 1982), biathlète tchèque ;
 Jaroslav Soukup (né en 1946), scénariste et réalisateur tchécoslovaque ;
 Martha Soukup (née en 1959), écrivain américain de science-fiction ;
 Pavel Soukup (né en 1971), athlète tchèque
 Pavel Soukup (né en 1965), cycliste tchécoslovaque.

Homonymie de patronyme